

Cinema
 Fai come ti pare (Any Which Way You Can) – film del 1980 diretto da Buddy Van Horn, con Clint Eastwood

Musica
 Fai come ti pare – singolo del 2005 di Max Pezzali